Бартхой () — село в Грозненском районе Чеченской Республики. Входит в состав Побединского сельского поселения.

География 
Село расположено в Алханчуртской долине, у южного подножья Терского хребта, в 20 км к северо-западу от центра сельского поселения — Побединское и в 28 км к северо-западу от города Грозный.

Ближайшие населённые пункты: на северо-западе — сёла Майский и Горагорск, на северо-востоке — село Зебир-Юрт, на юго-востоке — село Керла-Юрт и на юго-западе — село Нагорное.

История 
В 1977 году Указом президиума ВС РСФСР посёлок Калаус переименован в село Бартхой

Население

Образование 
 Бартхоевская муниципальная средняя общеобразовательная школа.

Примечания 

Населённые пункты Грозненского района